

Évora